Гео́ргий Зино́вьев:
 Зиновьев, Георгий Васильевич (1887—1934) — советский военный деятель.
 Зиновьев, Георгий Терентьев — с 1670 года жалованный иконописец Оружейной палаты.